Хромат свинца(II) — неорганическое химическое соединение, соль металла свинца и хромовой кислоты с формулой PbCrO, жёлтое ядовитое кристаллическое вещество, нерастворимое в воде.

Получение 
 В природе встречается минерал крокоит — хромат свинца с примесями серебра и цинка.

 Действие хромата калия на нитрат свинца:

Физические свойства 
Хромат свинца(II) образует жёлтые кристаллы моноклинной сингонии, пространственная группа P 2/n, параметры ячейки a = 0,7108 нм, b = 0,7410 нм, c = 0,677 нм, β = 102,45°, Z = 4.

Химические свойства 
 Растворяется в кислотах:
 

 и щелочах:

Применение 
 Используется в количественном анализе свинца.
 Как пигмент «Хромовый жёлтый».
 Компонент малогазовых замедлительных составов

Физиологическое действие 
Содержащий как свинец, так и шестивалентный хром хромат свинца ядовит и обрабатывается с большой осторожностью при его изготовлении. Шестивалентный хром, свинец и другие их соединения также являются ядами.

Литература 

 
 
 
 

Свинца
Пигменты